Stigmate di san Francesco – affresco di Giotto, nella Basilica superiore di Assisi
Stigmate di san Francesco – dipinto di Giotto, conservato al Louvre
Stigmate di san Francesco – dipinto attribuito al Maestro del compianto di Cristo di Lindau
Stimmate di san Francesco – dipinto di Beato Angelico
Stigmate di san Francesco – dipinto di Domenico Veneziano
Stigmate di san Francesco – titolo di due dipinti di Jan van Eyck
Stigmate di san Francesco – dipinto di Giovanni Bellini
Stigmate di san Francesco – dipinto perduto attribuito a Michelangelo Buonarroti
Stigmate di san Francesco – dipinto di Giambattista Tiepolo